Бузи — многозначный термин.

Географические объекты 
 Бузи — река в Юго-Восточной Африке.
 Бузи — коммуна на севере Франции.
 Бузи — итальянское название острова Бишево в Хорватии.

Персоналии 
 Бузи, Алессандро (1833—1895) — итальянский композитор.
 Бузи, Альдо (род. 1948) — итальянский писатель и переводчик.
 Бузи, Луиджи (1837—1884) — итальянский художник.